Chuchle je
 souhrnné označení pro pražské části Malá Chuchle a Velká Chuchle
 v letech 1862–1955 název bývalé železniční stanice a později jen zastávky, která ležela v Malé Chuchli
 v letech 1955–1976 dřívější název dnešní železniční zastávky Praha-Velká Chuchle (od roku 1908 Chuchle závodiště), dodnes na nádražní budově označené nápisem Chuchle